Expressió algebraica, conjunt de lletres i nombres relacionats per signes d'operacions aritmètiques 
 Expressió corporal, sistema de comunicació no verbal 
 Expressió facial, comunicació per mitjà dels músculs de la cara i els gest os característics aconseguits amb ells
 Expressió gènica o genètica, característica genètica que es manifesta en un organisme
 Expressió lingüística, pensament traduït en llenguatge verbal o escrit que pot ser entès per un interlocutor
 Expressió regular 
 Miscel·lània: Llibertat d'expressió, dret de tot individu a expressar idees lliurement sense censura